Miraloop è una casa discografica di musica indipendente fondata nel 2007 a Bologna, attiva discograficamente dal 2009 con quattro etichette indipendenti e distribuita da MadeInEtaly.

Storia 
Miraloop è stata fondata da Gerolamo Sacco, Niccolò Sacco e Michele Casetti nel 2007 e attiva sul mercato dall'inizio del 2008 come marchio di produzione per pubblicare i loro lavori e ha iniziato subito a ospitare produzioni di altri artisti. Collabora con artisti provenienti anche dall'estero (Canada, Regno Unito, Argentina, Germania, Russia, Francia, Finlandia, Svizzera).

All'interno di questa casa discografica la musica è divisa in quattro mondi che hanno come simbolo i quattro semi delle carte da gioco, cuori, quadri, fiori e picche. Come spiega Gerolamo Sacco in un'intervista a MusicYes: i semi delle carte sono stati scelti per dividere il mondo musicale in quattro parti perché ritenevamo che l'antica divisione italiana rinascimentale "a quattro" del mondo intero, secondo gli elementi e precise caratteristiche, fosse la più idonea, da sempre, a scindere vastità complesse, come nel nostro caso il mondo musicale.

Miraloop è apparsa sul mercato nel 2009 con quattro etichette indipendenti Miraloop Hearts, Miraloop Clubs, Miraloop Spades e Miraloop Diamonds. Successivamente sono anche state apparse delle sotto-etichette, all'interno della divisione dance Miraloop Clubs (Ten of Clubs Records, Jack of Clubs, Queen of Clubs Records, King of Clubs Records, Hell Records, Underground Area), ma oggi opera con le quattro etichette originali. Dal 2016, inoltre, Miraloop ha messo a disposizione online i servizi di mastering stereo, mastering multitraccia e post-produzione audio (add-production), come servizi separati dal dalle etichette indipendenti e dai loro cataloghi.

La caratteristica peculiare di Miraloop è quella di occuparsi, attraverso le quattro etichette discografiche, di quattro mondi musicali completamente distanti fra loro per generi e derivazioni. A livello di generi musicali, infatti, il catalogo di Miraloop, spazia dalla classica contemporanea e dalla musica per film (Miraloop Diamonds) all'elettronica sperimentale, IDM, reggae-dub e sound design (Miraloop Spades), dalle canzoni hip hop, pop, rock ed elettronica, sia cantautori che band e in varie lingue tra cui la lingua italiana (Miraloop Hearts) ai vari generi della musica dance per clubs, dalla EDM alla deep house, dalla progressive house alla techno minimal (Miraloop Clubs). Vista la vocazione di Miraloop come casa di produttrice piuttosto che licenziataria, le etichette si occupano perlopiù di creare format musicali da zero, partendo proprio dalla produzione musicale per poi successivamente metterli sul mercato.

Tra le produzioni significative troviamo diverse apparizioni in classifiche di vendita online, nazionali e internazionali, perlopiù iTunes e Beatport. Anno per anno, vi sono 2 pubblicazioni in chart nazionali o internazionali di vendita online nel 2011/2012 (con Geo From Hell, che poi vincerà Top Dj con Sony Music nel 2014, Beatport), 3 pubblicazioni in classifica nazionali o internazionali di vendita online nel 2012/2013 (con Gerolamo Sacco e Pablo Ort, iTunes), 14 pubblicazioni in classifiche nazionali o internazionali di vendita online nel 2014/2015 (con Gerolamo Sacco, Pablo Ort, Mr Loop, Ethiopia Ringaracka, Leo Sestili; iTunes e Beatport). Tra le pubblicazioni rilevanti per il mercato online oltre a dischi firmati da progetti musicali troviamo anche delle compilation firmate dalle stesse label, come ad esempio Miraloop Spades per la compilation "Look Beyond, the evolution of Dub", numero 1 Beatport classifica release, genere "reggae-dub" nel marzo 2015.

Note

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche italiane
Etichette discografiche indipendenti